Pieczonki bezeichnet:

 Pieczonki (Giżycko), ein Ort in der polnischen Gmina Giżycko (bis 1930 Pietzonken, 1930 bis 1945 Grünau im Landkreis Lötzen, Ostpreußen)
 Pieczonki (Kartoffelspeise), ein polnisches Kartoffelgericht (weitere Bezeichnungen: duszonki, pieczone, prażone, ziemniaki po cabańsku)